

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Dworki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Dworki – osada w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Siedliszcze
 Dworki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Gronowo Elbląskie